Anglo American Racers – team statunitense che partecipò alle gare di F1
 BC Racers – videogioco di guida sviluppato e pubblicato da Core Design nel 1994 per Sega Mega CD
 Café Racers – album discografico in studio della cantante Kim Carnes
 Death Racers – film statunitense del 2008 diretto da Roy Knyrim
 LEGO Racers – videogioco del 1999, primo simulatore di guida prodotto dalla divisione LEGO Media
 LEGO Racers 2 – simulatore di guida Lego sviluppato dalla Attention to Detail
 ModNation Racers – videogioco di guida arcade sviluppato da United Front Games e SCE Studio San Diego
 Oban Star-Racers – serie animata d'azione, avventura, e fantascientifica
 Omaha Racers – società di pallacanestro di Omaha, Nebraska
 Racers Track Club – società di atletica leggera giamaicana